De Johan Cruijff Schaal 2011 werd gespeeld op 30 juli 2011. Landskampioen AFC Ajax speelde tegen KNVB Bekerwinnaar FC Twente. De wedstrijd werd gespeeld in de Amsterdam ArenA. Scheidsrechter bij deze wedstrijd was Pol van Boekel. FC Twente won de wedstrijd in reguliere speeltijd met 2-1 en won zo voor de tweede achtereenvolgende maal de Johan Cruijff Schaal.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Zie ook
 FC Twente in het seizoen 2011/12
 AFC Ajax in het seizoen 2011/12

Supercup voetbal Nederland
Supercup voetbal in 2011
FC Twente
AFC Ajax
Sportevenement in Amsterdam